

Топоніми 
 Каґа — історична провінція Японії в регіоні Тюбу.
 Каґа — місто в Японії, у префектурі Ісікава.

Інші значення 
 Каґа — японський важкий авіаносець часів Другої світової війни